Jeux olympiques de Paris peut faire référence à :
 Les Jeux olympiques de 1900 ;
 Les Jeux olympiques d'été de 1924 ;
 Les Jeux olympiques d'été de 2024.